Нижний Тыловай — деревня в Граховском районе Удмуртии. Входит в состав Новогорского сельского поселения.

История 
Основана старокрещеными татарами из села Ключи (Курбанаево) Макан-Пельгинской волости

По итогам десятой ревизии в 1859 году в 12 дворах казённой деревни Крещёный Толывай, что при речке Возжайке проживало 110 жителей и работала водяная мельница.

В 1924 году деревня вошла в состав Новогорского сельсовета, 26 июня 1954 года перечислена в состав Мари-Возжайского сельсовета. Но уже через пять лет, в 1959 году в связи с его упразднением, возвращена в состав Новогорского сельсовета. Согласно постановлению Президиума Верховного Совета УАССР от 1 июля 1964 года деревня Тыловай Крещёный Новогорского сельсовета переименована в деревню Нижний Тыловай.

Население

Объекты социальной сферы 
 Нижнетыловайский фельдшерско-акушерский пункт
 Нижнетыловайский сельский клуб

Улицы 
 улица Калинина
 Лесная улица

Примечания 

Населённые пункты Граховского района